El término How the West Was Won se puede referir a:

Disco en vivo de Led Zeppelin How the West Was Won (álbum).
Disco de Bing Crosby How the West Was Won de 1959.
La película de 1962 La conquista del Oeste (en inglés How the West Was Won). 
La serie de televisión de 1977 La conquista del Oeste. (en inglés How the West Was Won).